

Toponyme

Oakridge (Vancouver), un quartier de Vancouver.

Oak Ridge (Californie) ;
 Oak Ridge, census-designated place située en Floride ;
 Oak Ridge (Caroline du Nord) ;
 Oak Ridge, ville située en Louisiane ;
 Oak Ridge, un village du comté de Cap Girardeau, dans le Missouri ;
 Oak Ridge (New Jersey) ;
 Oakridge (Oregon), une ville de l'Oregon ;
 Oak Ridge, une ville du comté de Roane dans le Tennessee ;
 Oak Ridge (comté de Cooke, Texas) ;
 Oak Ridge (comté de Kaufman, Texas).

Oak Ridge (Honduras)

Divers 
 Oak Ridge National Laboratory
 Observatoire Oak Ridge
 Oakridge Collège (au Nord de Durban, Afrique du Sud)

Homonymie de toponyme